Mushroomhead — американская метал-группа, образовавшаяся в конце 1992 года в Кливленде, штат Огайо. Mushroomhead за свою карьеру выпустили восемь студийных альбомов, два альбома ремиксов, одиннадцать синглов, семнадцать клипов, и три видео-альбома.

Альбомы

Студийные альбомы

Ремикс альбомы

Видео альбомы

Синглы

Видеоклипы

Примечания 

Mushroomhead